Jacobo III (¿?, 1451 o 1452 - Sauchieburn, 11 de junio de 1488). Rey de Escocia (1460 - 1488). Hijo de Jacobo II y de María de Gueldres.

El joven rey
Nació tal vez en mayo de 1452, en el castillo de Saint Andrews, primogénito del rey Jacobo II y de su esposa la reina María. Empezó su reinado con ocho años de edad, el 3 de agosto 1460, después del muerte inesperado de su padre. 

Reinó con una regencia durante los primeros años a causa de su minoría de edad. Hasta su muerte en 1465 el regente fue Jacobo Kennedy, obispo de St. Andrews. En 1469 la regencia terminó con el derrocamiento del señor de Boyd, el último regente, y Jacobo III comenzó a reinar sobre Escocia con pleno poder.

Reinado personal
En 1472, en respuesta a la petición de Jacobo III, el papa Sixto IV creó un nuevo arzobispado en St. Andrews.

Jacobo III enfrentó a unas controversias sobre su tratamiento de sus hermanos, Alejandro, duque de Albany, y Juan, conde de Mar. En 1479 el duque Alejandro tuvo que huir a Francia y su hermano Juan murió en circunstancias sospechosas. En julio de 1482, mientras de encabezar un ejército escocés contra una invasión inglesa, el rey fue arrestado por la nobleza y encarcelado en el Castillo de Edimburgo. El duque Alejandro fue brevemente reconocido como líder del gobierno de Escocia, haciendo  un pacto secreto con Eduardo IV de Inglaterra.

En 1485 el rey había recuperado su posición y el duque de Albany huyó otra vez a Francia, donde murió en un torneo. 

En el campo de Sauchieburn, cerca de Stirling, el 11 de junio de 1488, cayó Jacobo III en combate durante una nueva rebelión nobiliaria encabezada por su hijo Jacobo, quien lo sucedió.

Familia
Consiguió el dominio sobre las islas Órcadas y las Shetland por su matrimonio en 1469 con Margarita de Dinamarca, hija de Cristián I. De este matrimonio nacerían tres hijos:

 Jacobo Estuardo (1473 - 1513), futuro rey.
 Jacobo, duque de Ross y canciller de Escocia (m. 1504). Brevemente nombrado arzobispo de St. Andrews por su hermano. 
 Juan, conde de Mar (¿?, m. 1503)

Referencias 

Reyes de Escocia
Casa de Estuardo
Condecorados con la Rosa de Oro
Escocia, Jacobo 03